Puchar Rumunii w Rugby Union Mężczyzn 2013 – sześćdziesiąta siódma edycja Cupa României w rugby union. Zarządzane przez Federațiă Română de Rugby zawody odbywały się w dniach 2–30 listopada 2013 roku. Obrońcą tytułu był zespół CSM Universitatea Baia Mare.

W piątym finale w ciągu ośmiu lat zmierzyły się zespoły CSA Steaua Bukareszt i obrońcy tytułu, CSM Universitatea Baia Mare, a lepsi okazali się zawodnicy ze stolicy.

Z meczów półfinałowych i finału odbyły się transmisje internetowe bądź telewizyjne.

System rozgrywek 
Federațiă Română de Rugby w styczniu 2013 roku ustaliła ramowy program turnieju, w którym miały wziąć udział wszystkie drużyny uczestniczące w organizowanych przez nią centralnych rozgrywkach: SuperLigi, Divizia Naţională oraz Divizia A. Pierwsze do rywalizacji przystąpiły drużyny z dwóch niższych lig, które rywalizowały na początku listopada, zwycięzcy tych meczów awansowali do rozegranej tydzień później drugiej rundy, gdzie spotkali się z rozstawionymi drużynami z najwyższej klasy rozgrywkowej. Spotkania te wyłoniły ćwierćfinalistów, którzy rywalizowali 16 listopada o awans do półfinału. Mecze półfinałowe odbyły się 22–23 listopada, a finał rozgrywek 30 listopada. Spotkania w pierwszych dwóch rundach były rozgrywane na boisku drużyny z niższej ligi, począwszy od ćwierćfinału natomiast odbywały się na neutralnym stadionie – niestawienie się na mecze było zagrożone sankcjami.

W kwietniu 2013 roku ustalono, iż finał odbędzie się na stołecznym stadionie Ghencea.

Losowania par poszczególnych rund odbyły się 28 października, 4, 11 i 18 listopada.

Z uwagi na fakt, iż z Divizia A wystartowało siedem zespołów, wolny los w pierwszej rundzie otrzymał RCM Galați. Z siedmiu zaplanowanych spotkań odbyły się zaledwie dwa, bowiem pięć zespołów wycofało się z rozgrywek już po losowaniu. Ich zwycięzcy w kolejnej rundzie otrzymali wolny los, z pozostałych zespołów, do których dołączyły drużyny SuperLigi prócz rezygnującego z zawodów Dinamo, utworzono sześć par. W tej rundzie wszystkie spotkania zakończyły się zwycięstwami gości – trzy na boisku, a pozostałe walkowerami.

Rozgrywki

Drabinka

1. runda

2. runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rozgrywki pucharowe rugby union w Rumunii
2013 w rugby union
2013 w Rumunii